Tiên Hưng (Hải Phòng)
 Tiên Hưng (Bắc Giang)
 Tiên Hưng (rivier)